Matthew "Matt" Beard – allenatore di calcio britannico
 Matthew Beard – attore britannico
 Matthew Beard – attore statunitense